Протягом 1825–1849 рр. Фредерік Шопен написав щонайменше 59 мазурок для фортепіано на основі традиційного польського танцю : 

 58 опубліковано 
 45 за життя Шопена, 41 з яких мають опус 
 13 посмертно, з яких 8 мають посмертні опусні номери 
 Ще відомі ще 11 мазурок, рукописи яких перебувають або в приватних руках (2), або у необроблених (принаймні 9). 

58 опублікованих мазурків зазвичай нумерують лише до 51. Решта 7 позначають номером у каталозі або за тональніст.

Витоки 
В основі мазурок Шопена лежить традиційний польський народний танець, званий також мазуркою (або «Мазур» польською мовою). Однак, використовуючи традиційну мазурку як свою модель, Шопен зміг перетворити свої мазурки на абсолютно новий жанр.

Список мазурок

Джерела 

 Downes, Stephen (2009). "Mazurka." Grove Music Online. Oxford Music Online. 17 November 2009.   
 Michałowski, Kornel and Samson, Jim (2009). "Chopin, Fryderyk Franciszek." Grove Music Online. Oxford Music Online. 17 November 2009 (esp. section 6, “Formative Influences”)  .
 Kallberg, Jeffrey (1988).  “The problem of repetition and return in Chopin's mazurkas.”  Chopin Styles, ed. Jim Samson.  Cambridge, England: Cambridge University Press
 Kallberg, Jeffrey (1985). "Chopin's Last Style." Journal of the American Musicological Society 38.2: 264–315.
 Milewski, Barbara (1999). "Chopin's Mazurkas and the Myth of the Folk." 19th-Century Music 23.2: 113–35.
 Rosen, Charles (1995).  The Romantic Generation. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
 Winoker, Roselyn M. (1974)  “Chopin and the Mazurka.”  Diss. Sarah Lawrence College

Твори Фридерика Шопена